II liga polska w piłce nożnej (1999/2000) - 52. edycja rozgrywek drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Udział w niej wzięły 24 zespoły, które grały systemem kołowym.

Tabela 

||rowspan=14|

|}

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w polskim sporcie
2000 w polskim sporcie